Afrika může označovat:

 Afrika – světadíl
 Afrika (divadelní hra) – hra Divadla Járy Cimrmana
 Afrika (provincie) – provincie Africa starověkého Říma na pobřeží severní Afriky